Alto Parnaiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Parnaíba, kommun, Maranhão, 
 Alto Parnaiba (flygplats i Brasilien), Maranhão, Alto Parnaíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar